Тишоминго има више значења:
 Округ Тишоминго (Мисисипи)
 Тишоминго (Мисисипи)
 Тишоминго (Оклахома)